Võro, parla finoúgrica dels võros considerada un dialecte de l'estonià 
 Võros, minoria lingüística autòctona del sud-est d'Estònia 
 Biografies: 
 Voro o Salvador González Marco, futbolista
 Voro o Salvador Hervàs Llàcer, pilotari